Joplin (cràter), cràter d'impacte en el planeta Mercuri homenatjant al compositor estatunidenc Scott Joplin 
 Joplin (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Joplin (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana 
 Janis Joplin (Port Arthur, Texas, 1943 – Hollywood, Califòrnia, 1970), cantant de rock and roll i blues activa durant el moviment contracultural de la dècada del 1960 
 Scott Joplin (Texarkana, Texas, 1868 – Manhattan, Nova York, 1917), compositor i pianista estatunidenc